Якове́нко — поширене українське прізвище, утворене від  імені Яків (зменшені форми — Яцик, Яцко, Яць).

Носії

В 
 Яковенко Вадим Георгійович (*1952 — †2017) — український актор
 Яковенко Василь Адамович (*1958) — український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Данія
 Яковенко Валентин Іванович (*1859 — †1915) — журналіст, книговидавець
 Яковенко Валентин Петрович (*1945) — академік Академії будівництва України, Заслужений будівельник України, народний депутат України 2 скликання
 Яковенко Венедикт Фотійович (*1882 — †?) — український національний діяч Далекого Сходу
 Яковенко Владислав Олександрович (*1974) — український лікар-ендоскопіст, хірург, спеціаліст з ультразвукової діагностики, кандидат медичних наук
 Яковенко Володимир Іванович (*1857 — †1923) — український психіатр, земський лікар
 Яковенко Володимир Мефодійович (*1934) — український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 Яковенко Віра Вадимівна (*1978) — український кінорежисер, сценарист

Г 
 Яковенко Григорій (*? — †після 1698) — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького у 1697—1698 роках
 Яковенко Григорій Прокопович (*1895 — †1940) — український письменник
 Яковенко Григорій Федорович (*1892 — †1923) — український військовий діяч часів УНР

Д 
 Яковенко Денис Олександрович (*1989 — †2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Яковенко Дмитро Валерійович (*1992) — український легкоатлет
 Яковенко Дмитро Олегович (*1983) — російський шахіст
 Яковенко Дмитро Олександрович (*1971) — український футболіст, захисник, гравець збірної України
 Яковенко Дмитро Миколайович (*1982) — український футболіст, півзахисник

Є 
 Яковенко Євген Геннадійович (*1965) — український підприємець, політик, народний депутат України 9-го скликання
 Яковенко Євген Іванович (*1865 — †1943) — український лікар, науковець, громадський та політичний діяч

І 
 Яковенко Іван Вікторович (*1989 — †2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Яковенко Ігор Григорович (*1945) — російський філософ і культуролог українського походження
 Яковенко Ігор Федорович (*1968) — Митрополит Арсеній, архієрей Української православної церкви Московського патріархату

Л 
 Яковенко Леонід Олександрович (*1946 — †1999) — український політик
 Яковенко Людмила Миколаївна — українська лікарка, докторка медичних наук, професорка
 Яковенко Любов Дмитрівна (*1957) — українська радянська діячка, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання

М 
 Яковенко Михайло Гнатович (*1959 — †1994) — командир оперативного взводу батальйону міліції швидкого реагування «Беркут» Управління МВС України в Луганській області
 Яковенко Михайло Олександрович (*1938 — †?) — український архітектор

Н 
 Яковенко Наталя Миколаївна (*1942) — український історик

О 
 Яковенко Олег Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Яковенко Олександр Миколайович (*1952) — український політик
 Яковенко Олександр Михайлович (*1929) — український режисер, сценарист, журналіст
 Яковенко Олександр Михайлович (*1908 — †?) — український радянський військовик
 Яковенко Олександр Олександрович (*1979) — український хокеїст
 Яковенко Олександр Олексійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Яковенко Олександр Павлович (1987) — український футболіст, син Павла Яковенка.
 Яковенко Олександра (* 2006) — українська борчиня.
 Яковенко Олена Миколаївна (1914) — український радянський маляр, графік.
 Яковенко Ольга (* 1987) — українська легкоатлетка, спеціалізується в спортивній ходьбі, майстер спорту України міжнародного класу

П 
 Яковенко Павло Олександрович (1964) — радянський та український футболіст, згодом футбольний тренер.
 Яковенко Петро Георгійович (1955) — Петро Щуцький, український культуролог, журналіст, мистецтвознавець, громадський діяч, член НСЖ України.
 Яковенко Петро Максимович (1914 — †2006) — український художник-живописець, заслужений діяч мистецтв України, член НСХ України

Р 
 Яковенко Роман Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

С 
 Яковенко Сергій Миколайович (1976) — літературознавець.
 Яковенко Сергій Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Яковенко Сергій Михайлович (*1976) — канадський нейронауковець українського походження

Т 
 Яковенко Тамара Василівна (*1940) — українська радянська діячка, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання
 Яковенко Тетяна Василівна (*1954) — українська поетеса

Ю 
 Яковенко Юрій Іванович (*1950) — український учений в галузі соціології
 Яковенко Юрій Павлович (*1993) — український футболіст, нападник кіпрського «Антортосіса»

Також 
 Яковченко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко